Петухо́в, Пєтухо́в () — російське прізвище. Похідне від  — «півень».

 Петухов Денис Анатолійович (1988—2014) — старший лейтенант МВС України, учасник радянсько-української війни.
 Пєтухов Дмитро Юрійович (1992—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник радянсько-української війни.
 Петухов Іван Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Петухов Гнат Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Пєтухов Михайло Васильович ( 1950) — український артист балету.
 Петухов Михайло Серафимович (1933—2013) — український яхтсмен.
 Петухов Михайло Степанович (1954) — російський піаніст і композитор.
 Пєтухов Олексій Євгенович — російський лижник.

Див. також 
 Петухова
 Петухово
 Пєтушков
Російські прізвища